Ряд — слово имеет несколько значений:
 Ряд — совокупность однородных, похожих предметов, расположенных в одну линию.
 Ряд — совокупность каких-нибудь явлений, следующих одно за другим в определённом порядке.
 Ряд — некоторое, немалое количество, например «ряд стран».
 Ряд — два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй шеренги, такой ряд называется неполным.
 Ряд (в ботанике) — один из рангов, в таксономической иерархии находящийся ниже рода, но выше вида.
 Ряд (в математике) — бесконечная сумма слагаемых.
 Ряд (в фонетике) — классификация гласных звуков, определяемая горизонтальным положением языка.
 Ряд (в Древней Руси и России) — торговые лавки (ряд или ряды), гостиный двор, торговое селение, где есть торговые ряды (также: рядок); ровня, подобный, подходящий; толки, пересуды и др., а также юридический и торговый термин: условие, договор, соглашение; торг; управление; общественный порядок; суд и расправа; распоряжение (в том числе завещание), устав, правила, законы.
 Ряд (в Древней Руси) — договор.

Топоним 
 Ряд — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Ряд — деревня в Удомельском районе Тверской области.

См. также 
 Словообразовательный ряд — одна из единиц системы словообразования.

Примечания

Литература